Neobrettus  — род пауков из семейства пауков-скакунов. 5 видов.

Распространение 
Южная и юго-восточная Азия.

Классификация 
Выделяют 5 видов. Род выделен из состава рода Cyrba.
 Neobrettus cornutus Deeleman-Reinhold & Floren, 2003 — Калимантан
 Neobrettus nangalisagus Barrion, 2001 — Филиппины
 Neobrettus phui Zabka, 1985 — Вьетнам
 Neobrettus tibialis (Prószyński, 1978) — Бутан, Малайзия, Калимантан 
 Neobrettus xanthophyllum Deeleman-Reinhold & Floren, 2003 — Калимантан

Примечания

Ссылки 
 Neobrettus на сайте salticidae.org
 Platnick, Norman I. (2011): The world spider catalog, version 12.0. American Museum of Natural History.

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных